Кубок португальської ліги 2007–2008 — 1-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул здобула Віторія (Сетубал).

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2007

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 2007

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2007

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/31 жовтня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/31 жовтня 2007

|}

Груповий раунд 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на rsssf  

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі
2007 у португальському спорті
2008 у португальському спорті